Obdobje treh suverenih in petih cesarjev  ()
To je bilo legendarno obdobje Kitajske med 2850 prnšt.do 2205 prnšt.,v katerem so vladali številni legendarni vladarji.To je bilo bodobje pred dinastijo Xia.
Odvisno od vira,obstaja veliko različic,ki razvršča tri vladarje in pet cesarjev.Obstaja 6-7 znanih različic.Trije vladarji so lahko;Fuši (伏羲), Nüwa (女娲), Šennong (神农), Suiren (燧人), ali celo rumeni cesar (黄帝) odvisno od vira.

Trije suvereni 
Med tri suverene za katere se včasih nadene naziv trije zvišeni so trije legendarni vladarji starodavne Kitajske.Za njih je bilo značilno da so bili vladarji raznih plemen katerim so vladali.Plemena so naučili različna obrtniška znanja;poljedelstvo,ribarjenje,izdelovanje oblačil iz kože ter lov na živali.Bili so tudi veliki modreci in učitelji ter poglavarji plemen.
Trije suvereni so;
Nebeški suveren.
Zemljski suveren.
Človeški suveren.

Pet cesarjev 
Peti cesarji so bili veliki zvišeni modreci kralji,po zapisih velikega zgodovinarja to so;
 Rumeni cesar (黄帝)
 Cesar Čuanšu (顓頊)
 Cesar Ku (嚳)
 Cesar Jao (堯)
 Cesar Šun (舜)

Zgodovina Kitajske
Kitajska mitologija
Legendarni vladarji